Зако́н Рэле́я — Джинса — закон, определяющий вид объёмной спектральной плотности энергии излучения   и испускательной способности  абсолютно чёрного тела, который получили Рэлей и Джинс в рамках классической статистики (теоремы о равнораспределении энергии по степеням свободы и представлений об электромагнитном поле как о бесконечномерной динамической системе).

Правильно описывал низкочастотную часть спектра, при средних частотах приводил к резкому расхождению с экспериментом, а при высоких — к абсурдному результату (см. ниже), указывавшему на неприменимость представлений классической физики в данной задаче.

Вывод формулы 
Вывод основывается на законе о равнораспределении энергии по степеням свободы: на каждое электромагнитное колебание приходится в среднем энергия, складываемая из двух частей . Одну половинку вносит электрическая составляющая волны, а вторую — магнитная. Само по себе, равновесное излучение в полости, можно представить как систему стоячих волн. Количество стоячих волн в трехмерном пространстве дается выражением:
 .

В нашем случае скорость  следует положить равной , более того, в одном направлении могут двигаться две электромагнитные волны с одной частотой, но со взаимно перпендикулярными поляризациями, тогда выписанное выражение вдобавок следует помножить на два:
 .
Рэлей и Джинс каждому колебанию приписали энергию . Помножив на , получим плотность энергии, которая приходится на интервал частот :
 ,

тогда:
 .

Можно перейти от аргумента «частота » к аргументу «длина волны » ():
 .
Также можно перейти от аргумента «частота » к аргументу «частота » в герцах ():
 .
Нередко для акцентуации, какой аргумент имеется в виду, символ  снабжают значком: ,  или .

Зная связь испускательной способности абсолютно чёрного тела  с равновесной плотностью энергии теплового излучения , для  находим:
 .
Выражения для  и  называют формулой Рэлея — Джинса.

Ультрафиолетовая катастрофа 

Формулы для  и  удовлетворительно согласуются с экспериментальными данными лишь для больших длин волн, на более коротких волнах согласие с экспериментом резко расходится. Более того, интегрирование  по  в пределах от 0 до  для равновесной плотности энергии  дает бесконечно большое значение. Этот результат, получивший название ультрафиолетовой катастрофы, очевидно, входит в противоречие с экспериментом: равновесие между излучением и излучающим телом должно устанавливаться при конечных значениях . Логично предположить, что несогласие с экспериментом вызвано некими закономерностями, которые несовместимы с классической физикой. Эти закономерности были определены Максом Планком: в 1900 году ему удалось найти вид функции , соответствующий опытным данным, в дальнейшем называемой формулой Планка.

Примечания 

Термодинамика
Рэлея — Джинса
Взаимодействие оптического излучения с веществом
Рэлея — Джинса